Лукпан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лукпан — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Лукпан — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.